Ла-Мотт (La Motte. муніципалітет у Франції , у регіоні Бретань , департамент Кот-д'Армор Ла-Мотт. 
 Невілл Френсіс Мотт (Sir Nevill Francis Mott; 30 вересня 1905 , Лідс — † 8 серпня 1996 , Мілтон-Кінс ) — англійський фізик
 Ла-Мотт-д'Ег (La Motte-d'Aigues) - муніципалітет у Франції , у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег , департамент Воклюз . 
 Ла-Гранд-Мотт  (La Grande-Motte) — муніципалітет у Франції , у регіоні Лангедок-Руссільйон , департамент Еро . 
 Ла-Мотт-де-Галор (La Motte-de-Galaure. муніципалітет у Франції , у регіоні Рона-Альпи , департамент Дром . 
 52291 Мотт (52291 Mott) — астероїд головного поясу 
 К'єрі-ла-Мотт (Quiéry-la-Motte. муніципалітет у Франції , у регіоні Нор-Па-де-Кале , департамент Па-де-Кале. 
 Ла-Мотт-д'Авеян (La Motte-d'Aveillans. муніципалітет у Франції , у регіоні Рона-Альпи , департамент Ізер. 
 Ла-Мотт-Фуке (La Motte-Fouquet. муніципалітет у Франції , у регіоні Нижня Нормандія , департамент Орн. 
 Ла-Мотт-Тернан  (La Motte-Ternant. муніципалітет у Франції , у регіоні Бургундія , департамент Кот-д'Ор. 
 Ла-Мотт-Шаланкон (La Motte-Chalancon. муніципалітет у Франції , у регіоні Рона-Альпи , департамент Дром. 
 Ла-Мотт-Фанжа (La Motte-Fanjas) — муніципалітет у Франції , у регіоні Рона-Альпи , департамент Дром.
 Ла-Мотт-Феї (La Motte-Feuilly. муніципалітет у Франції , у регіоні Центр , департамент Ендр . 
 Ла-Мотт-Тії  (La Motte-Tilly) — муніципалітет у Франції , у регіоні Шампань-Арденни , департамент Об. 
 Ла-Мотт-Серволе (La Motte-Servolex. муніципалітет у Франції , у регіоні Рона-Альпи , департамент Савойя. 
 Ла-Мотт-дю-Кер (La Motte-du-Caire) — муніципалітет у Франції , у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег 
 Ла-Мотт (Вар) (La Motte) — муніципалітет у Франції , у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. 
 Бренвілле-ла-Мотт (Brunvillers-la-Motte. муніципалітет у Франції , у регіоні Пікардія , департамент Уаза . 
 Марей-ла-Мотт (Mareuil-la-Motte. муніципалітет у Франції , у регіоні Пікардія , департамент Уаза . 
 Кюїз-ла-Мотт (Cuise-la-Motte) — муніципалітет у Франції , у регіоні Пікардія , департамент Уаза . 
 Ла-Мотт-ан-Бож (La Motte-en-Bauges. муніципалітет у Франції , у регіоні Рона-Альпи , департамент Савойя. 
 Ла-Мотт-ан-Шамсор (La Motte-en-Champsaur. муніципалітет у Франції , у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег 
 Ла-Мотт-Сен-Мартен (La Motte-Saint-Martin. муніципалітет у Франції , у регіоні Рона-Альпи , департамент Ізер . 
 Ла-Мотт-Сен-Жан  (La Motte-Saint-Jean. муніципалітет у Франції , у регіоні Бургундія , департамент Сона і Луара . 
 Сен-Ромен-ла-Мотт (Saint-Romain-la-Motte. муніципалітет у Франції , у регіоні Рона-Альпи , департамент Луара . 
 Ла-Мотт (Кот-д'Армор) — муніципалітет у Франції , у регіоні Бретань , департамент Кот-д'Армор . 
 Сен-Жан-де-ла-Мотт (Saint-Jean-de-la-Motte. муніципалітет у Франції , у регіоні Пеї-де-ла-Луар , департамент Сарта . 
 Сен-Кантен-ла-Мотт-Круа-о-Баї () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма.